Mosby (USA), een plaats in de staat Missouri in de Verenigde Staten
 Mosby (Noorwegen), een dorp in de gemeente Kristiansand in Noorwegen